Усти́нов (Устинова) — русская фамилия, произошла от мужского имени Устин (); также топоним.

Устинов

А 
 Устинов, Адриан Михайлович (1870—1937) — московский вице-губернатор (1910—1916), действительный статский советник.

Б 
 Устинов, Борис Георгиевич (1939—2020) — советский архитектор и педагог.

В 
 
 
 Устинов, Виталий Юрьевич (род. 1991) — российский футболист.

Г—Л 
 
 
 
 
 Устинов, Лев Ефимович (1923—2009) — советский детский писатель, драматург.
 Устинов, Леонид Иванович (1884—1967) — лишённый сана и монашества епископ РПЦ.
 Устинов, Людвиг Григорьевич (1936—2020) — советский и российский театральный режиссёр, основатель и художественный руководитель Хакасского театра кукол «Сказка», заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001).

М—Ю 
 
 
 
 Устинов, Павел Геннадьевич (род. 1995) — российский актёр, бывший фигурант уголовного дела.
 Устинов, Пётр Герасимович (1862—1913) — член уездной земской управы, депутат III Государственной Думы.
 Устинов, Питер (1921—2004) — британский актёр.
 Устинов, Ростислав Петрович (Виталий; 1910—2006) — священнослужитель, митрополит РПЦ.
 Устинов, Семён Иванович (1912—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 
 Устинов, Степан Григорьевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Устинов — название города Ижевска в 1985—1987 годах.

См. также 
 Устиновы  
 Устиновка